МИК (наричана още Interprog, Българска кодировка е българска извънстандартна кодировка за кирилицата за MS-DOS. Използвана е предимно в Правец 16.

Разположение 
Показана е само горната половина (128–255) на таблицата, долната (0–127) е идентична с ASCII.

Забележки 
МИК кодировката обединява някой символи:

Разпределение на буквите 
МИК кодировката запазва азбучният ред на кирилицата, което позволява лесна обработка в бинарен вид:

10xx xxxx – е буква от кирилицата

100x xxxx – е главна буква от кирилицата

101x xxxx – е малка буква от кирилицата

По този начин е лесно създаването на функции за тестване и обработка на букви:

IsAlpha(), IsUpper(), IsLower(), ToUpper() and ToLower(),

са битови оператори и подреждането е по сравняване на стойностите на буквите.

Кодови таблици